Chevtchenkove peut désigner:

Toponymes 

 Chevtchenkove dans l’oblast de Kharkiv en Ukraine ;
 Chevtchenkove dans l’oblast de Kiev en Ukraine ;
 Environ 60 autres villages à travers l'Ukraine portent ce nom.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme